Rondeleux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Louis-Jacques Rondeleux (1923-2000), chanteur lyrique français ;
 Paul Rondeleux (1832-1915), homme politique français ;

Patronyme français